Albertsee bezeichnet:
 Albertsee in Afrika auf der Grenze von Uganda zur Demokratischen Republik Kongo
 Albertsee (Erftstadt) in Nordrhein-Westfalen
 Albertsee (Marksuhl) in Thüringen